Bittner ist der Familienname folgender Personen:

Namensträger 
 Adam Bittner (1777–1844), böhmischer Mathematiker und Astronom
 Adolf Bittner (1899–1943), sudetendeutscher Arbeiter und Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Albert Bittner (1900–1980), Dirigent und Hochschullehrer
 Alexander Bittner (1850–1902), österreichischer Geologe
 Alfred Bittner (1914–1989), österreichischer Schriftsteller
 Anton Bittner (1820–1881), österreichischer Schauspieler, Volksschriftsteller und Librettist
 Armin Bittner (* 1964), deutscher Skirennläufer
 Bodo Bittner (1940–2012), deutscher Bobfahrer
 Dagmar Bittner (* 1981), deutsche Synchronsprecherin, Hörbuch- und Hörspielsprecherin
 David Bittner (* 1977), Schweizer Molekularbiologe, Bärenforscher und Naturfotograf
 Dominik Bittner (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Florian Bittner (* 1991), deutscher Fußballspieler

 Gerhard Bittner († nach 1958), deutscher Verleger 
 Grete Bittner (Grete Straka, 1905–1973), österreichische Schauspielerin
 Hans-Joachim Bittner (* 1970), Buchautor, Journalist, Fotograf
 Harry Bittner (* 1962), deutscher Dozent, Trainer, Ernährungsberater und freier Fachautor
 Heike Bittner (* 1963), deutsche Filmautorin, Regisseurin und Produzentin
 Herbert Bittner (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Horst Bittner (1927–2013), deutscher Politiker (SED) und Diplomat
 Ingrid Bittner (1944–2002), deutsche Politikerin (PDS), Kinderärztin, Volkskammerabgeordnete und MdB
 Jiří Bittner (1846–1903), tschechischer Schauspieler, Übersetzer von Theaterstücken, Autor von Humoresken und Memoiren
 Jochen Bittner (* 1973), deutscher Journalist
 Johann Bittner (1852–1905), österreichischer Baumeister
 Joseph Bittner (1822–1908), deutscher Orgelbauer
 Joseph Franz Bittner (1852–1915), deutscher Orgelbauer
 Josef Bittner (1879–1945), österreichischer Architekt
 Julius Bittner (1874–1939), österreichischer Komponist

 Kathrin Grote-Bittner (* 1961), deutsche Richterin am Bundespatentgericht

 Konrad Bittner (1890–1967), deutscher Slawist und Hochschullehrer 
 Leonhard Bittner (1931–2022), deutscher Mathematiker
 Lauren Bittner (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Ludwig Bittner (1877–1945), österreichischer Archivar
 Magda Bittner-Simmet (1916–2008), deutsche Malerin
 Maximilian Bittner (1869–1918), österreichischer Orientalist

 Monika Bittner (* 1988), deutsche Eishockeyspielerin
 Nicole Bittner (* 1977), deutsche Sportgymnastin
 Norbert Bittner (1786–1851), österreichischer Maler

 Patrick Bittner (* 1971), deutscher Koch
 Pavel Bittner (* 2002), tschechischer Radrennfahrer
 Per Bittner (* 1985), deutscher Triathlet, siehe Per van Vlerken
 Ralf Paul Bittner (* 1966), deutscher Politiker
 Reinhard Bittner (* 1942), deutscher Chirurg
 Robert Bittner (* 1977), deutscher Schauspieler, Regisseur, Autor und Produzent
 Roland C. Bittner (* 1956), Radiologe und Fachbuchautor
 Rüdiger Bittner (* 1945), deutscher Philosoph
 Steve Bittner (* 1991), deutscher Basketballschiedsrichter
 Vanessa Bittner (* 1995), österreichische Eisschnellläuferin und Inline-Speedskaterin, siehe Vanessa Herzog
 Werner Bittner (* 1938), deutscher Bergsteiger
 Wilhelm von Bittner (1843–1906), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Wolfgang Bittner (* 1941), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang J. Bittner (* 1947), österreichischer evangelisch-reformierter Theologe

Siehe auch 
 (6596) Bittner, Asteroid des Hauptgürtels
 Bitner
 Büttner

Weblinks 
 Bittner bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname